

Дубово — село, Берестейська область, Барановицький район, Ковпеницька сільська рада.
 Дубово — село, Мінська область, Солігорський район, Краснослободська сільська рада.

Дубово — село в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Дубово — село в гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства